En général le temps de réponse est le temps nécessaire pour qu'une action, à la suite d'un stimulus, soit achevée :
 En électronique, le temps de réponse est le temps écoulé entre une commande et la réalisation de l'action correspondante.
 En informatique, le temps de réponse est une mesure de la performance d'une application interactive.
 En psychologie expérimentale, le temps de réponse est le temps mesuré entre la présentation d'un stimulus et l'enregistrement d'une réponse.